Детятино — название населённых пунктов:

Россия 
 Детятино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Детятино — деревня в Псковском районе Псковской области.